1. Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w 1973 roku w belgijskim mieście Waregem.

Rezultaty

Mężczyźni

Indywidualnie

Drużynowo

Juniorzy

Indywidualnie

Drużynowo

Kobiety

Indywidualnie

Drużynowo

Tabela medalowa

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

1973
1973 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Belgii
1973 w Belgii